Niqmepa di Ugarit – re di Ugarit nel XIV secolo a.C.
 Niqmepa – re di Alalakh nel XV secolo a.C.